Селевк (, Seleukos) може да се отнася за членовете на династията Селевкиди:
 Селевк I Никатор (358–281 пр.н.е.), основател на Селевкидската династия
 Селевк II Калиник (246–225 пр.н.е.)
 Селевк III Сотер (225–223 пр.н.е.)
 Селевк IV Филопатор (187–175 пр.н.е.)
 Селевк V Филометор (126–125 пр.н.е.)
 Селевк VI Епифан (96–95 пр.н.е.)
 Селевк VII Кибиосакт Филометор (70-те години пр.н.е.)
 Селевк (4 век пр.н.е.), вероятно баща на Антиох (баща на Селевк I)
 Селевк (син на Антиох I) († 269/267 пр.н.е.), син на Антиох I Сотер и Стратоника I
 Селевк (* сл. 138/137 пр.н.е.), един от синовете на Антиох VII Сидет и Клеопатра Теа, брат на Антиох IX Кизикен

Други:
 Селевк Боспорски, цар на Боспорското царство (433/432-429/428 пр.н.е.)
 Селевк от Александрия, гръцки граматик и софист
 Селевк от Селевкия (2 век пр.н.е.), гръцки астроном
 Селевк (син на Битис), 145–130 пр.н.е. управител на Кипър
 Селевк (комендант), 30 пр.н.е. комендант на Пелусион в Египет
 Селевк (узурпатор) († сл. 221) ок. 221 г. римски узурпатор.
 Юлий Антоний Селевк, 221 г. управител в Мизия,
 Марк Флавий Вителий Селевк, 221 г. римски консул
 Селевк (син на Аблабий) (4 век), гръцки ретор, приятел на император Юлиан Апостат

В географията:
 Селевк (кратер), кратер на луната
 (3288) Селевк, астероид

Вижте също 
 Селевкия (пояснение)